Хубдара ( – доброе ущелье):
 Хубдара — село в Раштском районе, Таджикистан.
 Хубдара — село в Рогунском районе, Таджикистан.